Соревнования по метанию диска у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 29 и 30 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011
Метание диска на чемпионатах мира по лёгкой атлетике